Ruta 2 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 2 (Bolivien)
 eine Schnellstraße in Paraguay, siehe Ruta 2 (Paraguay)
 eine Straße in Uruguay, siehe Ruta 2 (Uruguay)